Hellcat peut faire référence à:

Véhicules

Militaires
Le Grumman F6F Hellcat est un chasseur américain opérant dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale.
Le M18 Hellcat est un chasseur de chars américain de la Seconde Guerre mondiale

Sportives
Les versions les plus performantes des automobiles préparées par SRT.

Bande dessinée
Hellcat est un personnage de Marvel Comics.

Autres
Hellcat Records, label de musique.